Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2022 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 20. až 23. červnem 2022 na osmnácti travnatých dvorcích v areálu Bank of England Sports Ground, ležícím na londýnském předměstí Roehampton. Tříkolové soutěže se zúčastnilo sto dvacet osm hráček. Devatenáct z nich postoupilo do wimbledonské dvouhry včetně tří šťastných poražených.

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
  

kvalifikace ženské dvouhry